August Johnson kan avse:
August Johnson (bildkonstnär)
August Johnson (politiker), kommunalborgmästare, Nässjö, född 1886